Алёшиха — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края. Входит в состав Верх-Камышенского сельсовета.

География 
Расположен на реке Правая Выдриха, в 12 км к востоку от села Верх-Камышенка.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 %.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района